Dubbel steht für:

 das 1914 erstmals erschienene Standardwerk des Ingenieurs Dubbel, das Taschenbuch für den Maschinenbau
 eine Form des Brotes, siehe Butterbrot
 Dubbel (Bier), eine Biergattung aus Belgien

Dubbel ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Dubbel (1873–1947), deutscher Professor für Maschinenbau

Siehe auch:
 Dubbels
 Duppel